La lava es magma que durante su ascenso a través de la corteza terrestre, alcanza la superficie.

Lava también puede referirse a:

Música
Lava (banda), grupo musical español.
Lava Records, compañía discográfica estadounidense.

Lugares
Isla Lava, pequeña isla al noroeste de Madagascar en la entrada de la Bahía de Narinda.
Lava Hot Springs, ciudad ubicada en el condado de Bannock en el estado estadounidense de Idaho.

Personas
William Lava, compositor estadounidense.

Otros usos
Lava (color), matiz del rojo.
Lava-lava, prenda de vestir tradicional del área geográfica polinesia.
Lámpara de lava, un tipo de lámpara típicamente usado más para la decoración que para la iluminación.
Lava (cortometraje), un cortometraje animado de 2014 estrenado en cines junto a la película Inside Out.